Le patronyme de Maigret a été porté par des familles distinctes dont l'origine commune ne fait pas l'objet d'un consensus. 

Celle de Lorraine est toujours subsistante.

Famille de Maigret (Bourgogne et Pays-Bas espagnols) 

Cette famille est mentionnée dans la présentation du fonds de la famille de Maigret qui a été déposé aux Archives nationales.
 Charles-Antoine de Maigret (né vers 1500), marié en 1531 à Catherine Bernardine de Chênemont, ayant eu un duel malheureux à cause de sa sœur qui avait été outragée par un officier, il se retira vers 1530 en la ville et franchise de Herve au duché de Limbourg dans les Pays-Bas espagnols.
 Jean de Maigret (né en 1532), marié en 1560 à Catherine de Cortils, officier dans les armées impériales. D'après les lettres patentes de comte accordées en 1756 à son descendant François-Servais de Maigret, il aurait été  fait comte du Saint-Empire par l'empereur Rodolphe II en 1587 ; titre confirmé en 1687 pour François-Guillaume de Maigret.
 Nn de Maigret
 Jean V de Maigret (1590-1678), comte de Maigret, de Néau et du Saint-Empire, baron de Stockem, grand veneur du duché de Limbourg et haut-drossard du ban de Baelen par lettres patentes d'Isabelle, infante d’Espagne, en date du . Marié en 1635 à Jeanne de Hubin de Gulken et en 1646 à Antoinette de Vaernewick.
 François-Guillaume de Maigret (né en 1647), comte de Maigret, baron de Stocken, comte du Saint-Empire par diplôme de 1687, maréchal héréditaire de la province de Limbourg, général major des armées impériales autrichiennes, il se distingua dans la guerre contre les Turcs. Marié en 1674 à Barbe Jacqueline de Putte dont : François-Denis (mort jeune) et Anne-Marie, mariée à Joseph d'Enghien.

Famille de Maigret (Lorraine) 

Famille française actuellement représentée.

Notes et références 

Homonymie de patronyme